IFK Norrköping is een Zweedse voetbalclub uit Norrköping. Het is een van de succesrijkste clubs van het land en domineerde de competitie van 1943 tot 1963.

Geschiedenis 
IFK was in 1924/25 medeoprichter van de moderne Zweedse competitie. Daarvoor werd de landstitel in bekervorm beslecht. De club eindigde de eerste seizoenen in de middenmoot en degradeerde in 1930. IFK kon niet meteen terugkeren en bleef vijf jaar in de tweede klasse alvorens terug te keren voor seizoen 1935/36. Na twee seizoenen moest de club echter opnieuw een stapje terugzetten. Na drie seizoenen tweede klasse kon de club opnieuw promoveren en zette hiermee een gouden periode in.

Na een rustig seizoen in 1941 kon de club voor het eerst in de top drie eindigen in 1942. Enkel de grote clubs uit Göteborg, IFK en GAIS bleven de club voor. Het volgende seizoen werd de club nipt kampioen met één punt voorsprong op IF Elfsborg en Helsingborgs IF. In 1943/44 had de club even een terugval met een vierde plaats maar de volgende vier seizoenen was de club oppermachtig. De volgende drie seizoenen eindigde de club in de middenmoot en de grote jaren leken voorbij maar in 1952 werd opnieuw de titel binnen gehaald. Tot 1963 was de club één de beste van het land en werd vijf keer kampioen en vier keer vicekampioen.

Na het gouden tijdperk bleef de club het goed doen, zij het met tijden. Het ene jaar eindigde de club in de middenmoot, het andere jaar in de subtop of zelfs op een podiumplaats. In 1974 kwam de slechtste notering in jaren toen de club net niet degradeerde. IFK kon de volgende seizoenen weer een plaatsje in de middenmoot vinden en in 1981 werd een derde plaats behaald. Dit werd echter gevolgd door een degradatie, na meer dan veertig jaar hoogste klasse.

IFK kon de afwezigheid beperken tot één seizoen en werd in 1984 vijfde. Drie jaar later werd de club nog eens vicekampioen. In 1989 eindigde de club onder leiding van trainer-coach Kent Karlsson als tweede achter Malmö FF, maar in die tijd werd er nog een eindronde gespeeld met de vier beste clubs. In de halve finale versloeg IFK Örebro SK en stootte dan door naar de finale. Zowel IFK als Malmö won de thuiswedstrijd en Malmö scoorde zelfs één goal meer, maar er werd een derde en beslissende wedstrijd gespeeld die onbeslist bleef. Nu zouden strafschoppen over het lot van de Zweedse kampioen beslissen en hierin was IFK de sterkste (3-4), waardoor de club na 26 jaar opnieuw de landstitel veroverde.

Het volgende seizoen bereikte Norrköping opnieuw de eindstrijd maar moest zich dit jaar gewonnen geven tegen IFK Göteborg. In 1992 leek een nieuwe titel binnen bereik toen de club met zeven punten voorsprong het eerste deel van de competitie afsloot maar in de eindronde, die nu in poulevorm werd gespeeld moest de club het afleggen tegen AIK Stockholm. Na nog een tweede en vierde plaats moest de club in 1995 opnieuw tegen degradatie vechten. De club herstelde zich en eindigde weer in de middenmoot tot een nieuwe degradatie volgde in 2002.

In 2007 werd de club kampioen van de Superettan en promoveerde zo terug. Na één seizoen werd de club echter opnieuw naar het vagevuur verwezen. Norrköping eindigde tweede in de Superettan in het seizoen 2010 en kon zo terug naar de Allsvenskan promoveren. De club begon goed aan het seizoen met een 12 op 15, maar zakte dan snel weg naar de middenmoot.

In het seizoen 2015 trad Malmö FF trad als de titelverdediger, maar die club moest de titel afstaan aan IFK Norrköping, dat onder leiding van trainer-coach Janne Andersson voor het eerst sinds 1989 weer landskampioen van Zweden werd. De club ging sinds de 27ste speelronde aan de leiding en stelde de titel veilig op de slotdag, toen Malmö FF in eigen huis met 2-0 werd verslagen door doelpunten van Emir Kujović en Arnór Ingvi Traustason. Achtervolgers IFK Göteborg en AIK Solna speelde beide gelijk in de 30ste en laatste speelronde.

Erelijst 
 Zweeds landskampioenschap
1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1956, 1957, 1960, 1962, 1963, 1989, 2015
 Svenska Cupen
1943, 1945, 1969, 1988, 1991, 1994
 Superettan
2007
 Supercupen
2015
 Intertoto Cup 
 1972 (groepswinnaar)

Eindklasseringen 

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1.

IFK Norrköping in Europa 

IFK Norrköping speelt sinds 1956 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Champions League (1x)
2016/17
 Europacup I (4x)
1956/57, 1957/58, 1962/63, 1963/64
 Europa League (2x)
2017/18, 2019/20
 Europacup II (5x)
1968/69, 1969/70, 1988/89, 1991/92, 1994/95
 UEFA Cup (7x)
1972/73, 1978/79, 1982/83, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 2000/01
 Intertoto Cup (1x)
1995

Kampioensteams 
 1989 — Lars Eriksson, Jonas Lind, Sulo Vaattovaara, Jan Hellström, Magnus Karlsson, Patrik Andersson, Ragnar Eriksson, Igor Ponomarev, Jonny Rödlund, Jan Kalén, Markus Törnvall, Jan Hedén, Göran Holter, Tor-Arne Fredheim, Tony Martinsson, Peter Lönn, Mats Almgren en Roger Lönn. Trainer-coach: Kent Karlsson.
 2015 — David Nilsson, Alexander Fransson, Andreas Johansson, Emir Kujović, Christoffer Nyman, Arnór Ingvi Traustason, Linus Wahlqvist, Daniel Sjölund, Nikola Tkalčić, Christopher Telo, David Wiklander, Rawez Lawan, Nicklas Bärkroth, Alhaji Kamara, Joel Enarsson, Andreas Hadenius, Gentrit Citaku, Filip Dagerstål, Tekie Tesfaldet, Marcus Falk-Olander en Mirza Halvadzic. Trainer-coach: Janne Andersson.

Selectie 2017 
sinds januari 2017

Bekende (oud-)spelers

Internationals 
De navolgende voetballers kwamen als speler van IFK Norrköping uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Björn Nordqvist degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van IFK Norrköping in totaal 63 keer uit voor het Zweedse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website